Alberto Alcocer puede referirse a:
 Alberto Alcocer y Ribacoba (1886-1957), abogado y político español, alcalde de Madrid.
 Alberto Alcocer Torra (n. 1942), empresario español, nieto del anterior.